Società Mineraria Carbonifera Sarda, meglio nota come Carbosarda: Società a partecipazione statale che ebbe in gestione le miniere di carbone del Sulcis-Iglesiente sino agli anni sessanta. 
Gruppo Sportivo Carbosarda: Denominazione assunta dal Carbonia Calcio tra il 1947 e il 1959.